Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2010 in Chanty-Mansijsk. An der Olympiade nahmen 148 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft vier weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Ukraine

2. Russland

3. Israel

4. Ungarn

5. China

6. Russland B

7. Armenien

8. Spanien

9. USA

10. Frankreich

11. Polen

12. Aserbaidschan

13. Russland C

14. Weißrussland

15. Niederlande

16. Slowakei

17. Brasilien

18. Indien

19. Dänemark

20. Tschechien

21. Italien

22. Griechenland

23. Kuba

24. England

25. Argentinien

26. Estland

27. Kasachstan

28. Moldawien

29. Iran

30. Georgien

31. Bulgarien

32. Kroatien

33. Serbien

34. Schweden

35. Litauen

36. Slowenien

37. Kanada

38. Österreich

39. Russland D

40. Island

41. Ägypten

42. Montenegro

43. Katar 

Der an Brett 1 gemeldete Großmeister Muhammad al-Mudiyahki kam im Lauf des Turniers nicht zum Einsatz.

44. Peru

45. Türkei

46. Uruguay

47. Sambia

48. ICSC

49. Usbekistan

50. Philippinen

51. Norwegen

52. Vietnam

53. Chile

54. Kolumbien

55. Australien

56. Mazedonien

57. Albanien 

Der an Brett 1 gemeldete Großmeister Erald Dervishi kam im Laufe des Turniers nicht zum Einsatz.

58. Singapur 

Chan Peng Kong wurde erneut als Ersatzspieler aufgestellt, kam jedoch nicht zum Einsatz.

59. Finnland

60. Belgien

61. Vereinigte Arabische Emirate

62. Pakistan 

Der Ersatzspieler Wasif Muhammad kam nicht zum Einsatz.

63. IPCA

64. Deutschland

65. Schweiz

66. Bosnien und Herzegowina

67. Indonesien

68. Kirgisistan

69. Lettland

70. Russland E

71. Mongolei

72. Mexiko

73. Bangladesch

74. Südafrika

75. Portugal

76. Turkmenistan

77. Jordanien

78. Libyen

79. Paraguay

80. Färöer

81. Venezuela

82. Costa Rica

83. Schottland

84. Jemen 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Für Runde 1 ist eine kampflose 0:4-Niederlage in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen der Stammspieler eingerechnet.

85. Ecuador

86. Tadschikistan

87. Andorra

88. Irland

89. Algerien

90. Dominikanische Republik

91. Neuseeland 

Ersatzspieler Hilton Bennett kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

92. Malaysia

93. Thailand

94. Panama

95. Barbados

96. Japan

97. Luxemburg

98. Zypern

99. Guatemala

100. Malta

101. Nigeria

102. IBCA

103. Irak

104. Sri Lanka 

In der ersten Runde erhielt die Mannschaft ein Freilos, welches einen Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkte erbrachte. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

105. Jamaika

106. Uganda

107. Nepal

108. Puerto Rico

109. Libanon

110. Monaco

111. Honduras

112. Palästina

113. Südkorea

114. Bolivien

115. Trinidad und Tobago

116. Botswana

117. Bahrain

118. Mauritius

119. Taiwan

120. Kenia

121. Aruba

122. Wales

123. Jersey

124. Angola 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst mit der fünften Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus sieben Wettkämpfen. Der Ersatzspieler Tito André Quiela Agostinho wurde nicht eingesetzt.

125. Mali

126. Namibia

127. Malawi

128. Äthiopien

129. Hongkong

130. Guernsey

131. Mauretanien

132. Suriname

133. Macau

134. Mosambik 

Ersatzspieler Pedro Lucas Chambule blieb wie bereits 2006 ohne Einsatz.

135. Madagaskar

136. Niederländische Antillen

137. Kamerun

138. São Tomé und Príncipe 

Die Mannschaft traf verspätet ein, versäumte die beiden ersten Runden und erhielt zur dritten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschafts- und zwei Brettpunkten gewertet wurde.

139. Haiti 

Jean Lamothe übernahm zum dritten Mal bei einer Schacholympiade die Ersatzposition, ohne zum Einsatz zu kommen.

140. Ghana

141. Bermuda

142. Sierra Leone

143. Papua-Neuguinea 

Auf der Ersatzposition war die Spielerin Lucy Patapo aufgeboten, wurde jedoch nicht eingesetzt.

144. San Marino

145. Burundi

146. Ruanda	 

Der Ersatzspieler Francois Rugomboka wurde nicht eingesetzt.

147. Amerikanische Jungferninseln 

Die Mannschaft erhielt in Runde 4 ein Freilos mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten. In den Einzelbilanzen ist diese Runde nicht enthalten.

148. Seychellen

Quellen 
 Schacholympiade 2010 bei olimpbase.org
 Schacholympiade 2010 bei chess-results.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2010
Schach 2010
Schach (Russland)
Sport (Chanty-Mansijsk)